KiKA [ˈkiːkaː]  Kinder-Kanal, az ARD és ZDF gyerekeknek és fiataloknak szóló tévéadója
  KI.KA, a KiKA tévéadó korábbi neve
 Kika, európai hálózattal rendelkező osztrák lakberendezési áruházlánc
 Kika Lakberendezési Kft. a Kika egykori magyar leányvállalata
 Kika, Pedro Almodóvar nagyjátékfilmje (1993)
 Kika (oroszul: Кика), folyó Szibériában
Személyek
 Kika Edgar (1985 –) mexikói színésznő, énekesnő
 Kika Karadi (Karádi Krisztina) (1975 –) magyar származású kortárs amerikai képzőművész
 Kika Markham (1940 –) angol színésznő
 Kika Mirylees (1959 –) brit színésznő